Козлани могу бити:

 Козлани (Вишков), насељено мјесто у округу Вишков, Јужноморавски крај, Чешка Република
 Козлани (Требич), насељено мјесто у округу Требич, крај Височина, Чешка Република